SIG Combibloc steht für:

 SIG Combibloc Group (ursprünglich Schweizerische Industrie-Gesellschaft), Schweizer Industrieunternehmen
 SIG Combibloc GmbH, deutscher Hersteller von Verpackungsmitteln und -maschinen